Никола́й Никола́евич Красно́в:
 Краснов, Николай Николаевич (1918—1959) — казачий атаман, эмигрант.
 Краснов, Николай Николаевич (1924—2012) — советский и российский инженер, физик, менеджер.
 Краснов, Николай Николаевич — Георгиевский кавалер; штабс-капитан; 24 ноября 1917 (посмертно).